Sandhausen ist der Name folgender Orte:

 Sandhausen, Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Sandhausen (Osterholz-Scharmbeck), Ortsteil der Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen
 Sandhausen (Delmenhorst), Ortsteil der kreisfreien Stadt Delmenhorst in Niedersachsen
 Sandhausen (Oranienburg), bis 1871 eigenständige Gemeinde, späterer Ortsteil von Oranienburg
 Sandhausen (Berlin), Ortslage von Berlin-Heiligensee
 Sandhausen (Moräne), Moräne im Königin-Maud-Land, Antarktika